Valentin Baillifard (25 de desembre de 1993 ) és un ciclista suís professional des del 2016 i actualment a l'equip Roth-Akros.

Enllaços externs 
 Fitxa a sitiodeciclismo.net
 Fitxa a cyclebase.nl
 Fitxa a museociclismo.it
 Fitxa a procyclingstats.com

Ciclistes suïssos